Alagoinha (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Alagoinha (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco